Collegio elettorale di Pistoia – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Pistoia – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Pistoia I
Collegio elettorale di Pistoia I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pistoia I – collegio elettorale del Regno d'Italia

Pistoia II
Collegio elettorale di Pistoia II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pistoia II – collegio elettorale del Regno d'Italia